Bachir Moussa Mohammed Nafi est un homme politique palestinien né en 1953 en Égypte. Il est titulaire d'un passeport égyptien et irlandais.

Biographie

Bashir Nafi a été membre du comité éditorial de la revue Al-Mukhtar Al-Islami, publiée au Caire de 1979 à 1981. Fathi Shaqaqi, le fondateur et dirigeant du Jihad islamique palestinien (JIP), écrivait des articles pour cette revue, sous le pseudonyme de Fathi Ibrahim.
 
Après l’assassinat d’Anouar el-Sadate, Bachir Nafi part au Royaume-Uni en 1982. Là-bas, Baschir Nafi devient membre du comité éditorial de la revue en langue arabe Al-Taliah Al-Islamiyah (L'islamique d'avant-garde), un mensuel publié à Londres, et siège à son conseil d'administration jusqu'en 1986. 

Au début des années 1990, Bachir Nafi part aux États-Unis en tant que chercheur dans le Monde des entreprises et des études Islam (WISE), fondé par Sami al-Arian, responsable d’une organisation proche du JIP aux États-Unis. En 1995, Bachir Nafi est décrit comme un « membre éminent » du JIP. En 1996, Bachir Nafi est expulsé des États-Unis et repart en Angleterre.

Voir aussi 
 Jihad islamique palestinien

Naissance en 1953
Personnalité politique palestinienne
Personnalité politique égyptienne
Membre d'une faction armée islamiste